Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Gours (Charente)
Gours – Gironda